Möschenborn steht für:
 Möschenborn (Wuppertal), eine Ortslage von Wuppertal-Cronenberg, Nordrhein-Westfalen
 Möschenborn (Kaltenbach), ein Zufluss des Kaltenbachs in Nordrhein-Westfalen